Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1996 года () — 18-й розыгрыш Трофея чемпионов. Турнир прошёл с 7 по 15 декабря на стадионе «Mayor Radhakrishnan Stadium» в городе Мадрас (Индия).

Победителями Трофея чемпионов (в 3-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Пакистана со счётом 3:2. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Германии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Индии со счётом 5:0.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Олимпийских играх 1996, 2-е место на чемпионате мира 1994
  — 1-е место на чемпионате мира 1994
  — 2-е место на Олимпийских играх 1996
  — 3-е место на Олимпийских играх 1996 и чемпионате мира 1994
  — 1-е место на Трофее чемпионов 1995, 4-е место на Олимпийских играх 1996 и чемпионате мира 1994

Результаты игр

Первый раунд (игры в группе) 

  Проходят в финал
  Проходят в матч за 3-4 место
  Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1996 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1996 на сайте todor66.com

1996
Декабрь 1996 года
Спорт в Индии в 1996 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Индии
Международные спортивные соревнования в Ченнаи